Йоан Дука Ангел Палеолог () е византийски военачалник, велик доместик на Византия (1258 – 1259), севастократор (1259 – 1259) и деспот (1259 – 1273/1274), по-малък брат на византийския император Михаил VIII Палеолог (упр. 1259 – 1282).

Той е син на Андроник Дука Комнин Палеолог (* ок. 1190; † 1248/52), велик доместик на Византия, родоначалник на династията Палеолози, и съпругата му Теодора Ангелина Палеологина, дъщеря на деспот Алексий Комнин Палеолог († 1203), който от 1199 г. е престолонаследник на Алексий III Ангел.

Император Теодор II Ласкарис по неизвестна причина го изпраща в Родос. През 1258 г. той участва в държавния преврат на брат му Михаил Палеолог против Георг Музалон († 25 август 1258), регентът на малолетния Йоан IV Дука Ласкарис. След убийството на Музалон, Михаил Палеолог дава Йоан IV под опекунството на Йоан и полубрат им Константин. Михаил поема управлението и номинира Йоан на велик доместик и му дава главното командване на никейските войски в Македония.

По случай коронизацията на брат му за съимператор в началото на 1259 г. той е издигнат на севастократор и брат му урежда женитбата му за дъщеря на генерал Константин Комнин Торникий. Малко след това той получава задачата да нападне Епирското деспотсво, управлявано от Михаил II Комнин. В Лампсакос той е номиниран за успехите си на деспот.

През 1273/1275 г. Йоан Палеолог ръководи голямата офензива против Йоан I Дука от Тесалия. След това той се отказва от титлата деспот и умира малко след това през 1274 или 1275 г.

Фамилия 
Йоан Палеолог се жени 1259 г. за Торникина, дъщеря на севастократор генерал Константин Комнин Торникий (ок. 1220 – ок. 1274), управител на Солун. Той става зет на Йоан I Комнин († ок. 1281/1289), женен за нейната сестра Торникина. Те имат децата:
 син или дъщеря, родител на Деметрий Торникий Палеолог
 Анна Комнина Дукина Палеологина Филантропена († 1280), монахиня в Антуса, омъжена 1267 г. за Николай Комнин Дука Ангел Вриений Малиасен, благородник от Тесалия.

Родословие

Източници 

 Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis 1, 342 – 344 und 384 – 389 (ed. Franz von Miklosich/Joseph Müller, Acta et diplomata Graeca Medii Aevi, sacra et profana (ADGMA) Bd. 4, 1871, Nachdruck 1996)
 Георги Акрополит: 77; 80 – 82; 89 (ed. Peter Wirth, Wilhelm Blum, Bibliothek der griechischen Literatur (BGL) Bd. 28, 1989)
 Морейска хроника: 306 (ed. John Schmitt, 1904, Nachdruck 1967)
 Ephraim von Ainos: 9355; 9420 (ed. Immanuel Bekker, Corpus scriptorum historiae Byzantinae (CSHB)Bd. 21, 1840)
 Никифор Григора: 1, 72; 79; 119 (ed. Ludwig Schopen, Corpus scriptorum historiae Byzantinae (CSHB), 1829)
 Георги Пахимер: 283 – 291; passim (ed. Albert Failler, CFHB Ser. Paris. Bd. 24/1, 1984)
 Theodoros Skutariotes: 539; 542; 546 (ed. Konstantin Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi (BGMAE) Bd. 7, 1892, 1972; Digitalisat)

Литература

Външни препратки 
 John Palaiologos, Encyclopedia of the Hellenic World
 Ioannes Doukas Palaiologos, Medieval Lands

Бележки 

Византийски военачалници
Деспоти
Византийци
Палеолози
Родени през 1230-те години
Починали през 1270-те години